João Rodrigues (1561-1663) – portugalski jezuita, misjonarz na Dalekim Wschodzie
 João Rodrigues (ur. 1994) – portugalski kolarz
 João Rodrigues (ur. 1991) – portugalski wioślarz
 João Rodrigues (ur. 1971) – portugalski żeglarz, olimpijczyk